Staatspreis ist eine Bezeichnung für

Deutschland
Niedersächsischer Staatspreis
Niedersächsischer Staatspreis für Architektur
Niedersächsischer Staatspreis für das gestaltende Handwerk
Staatspreis für das Kunsthandwerk im Lande Nordrhein-Westfalen
Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen
Preußischer Staatspreis
 Bayerischer Staatspreis für Musik
 Hessischer Staatspreis für das Deutsche Kunsthandwerk

Österreich
 siehe Liste der Staatspreise der Republik Österreich; dazu zählen z. B.:
 Großer Österreichischer Staatspreis
 Staatspreis für Wissenschaftspublizistik
 Staatspreis Architektur
 Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit
 Staatspreis für gestaltendes Handwerk
 Staatspreis für künstlerische Fotografie
 Staatspreis Innovation
 Staatspreis Patent
 Staatspreis Unternehmensqualität
 Victor-Adler-Staatspreis für Geschichte sozialer Bewegungen

Weitere
 Tschechischer Staatspreis für Literatur
 Schota-Rustaweli-Staatspreis, Georgien
 Staatspreis der Russischen Föderation
 Staatspreis der UdSSR
 Staatspreis der Ukraine

Siehe auch: 
Nationalpreis, 
Verdienstkreuz